Програмний мікропроцесор () — ядро мікропроцесора, що може бути повністю імплементоване за допомогою синтезу логіки. Фізичним втіленням програмного процесора можуть бути різні програмовані логічні пристрої, такі як ASIC, FPGA, CPLD).

У більшості апаратних реалізацій синтезується лише одне процесорне ядро — втім, спроби вмістити у один FPGA багато ядер також здійснюються. У таких мультиядерних процесорах ресурси плати можуть спільно використовуватися усіма ядрами і синтезованими пристроями. У деяких дизайнах на одному FPGA може налічуватися сотні ядер.

Порівняння деяких програмних ядер

Див. також 
 Система на кристалі
 
 VHDL
 Verilog, SystemVerilog

Джерела 

Програмні мікропроцесори